Шароші () — угорське прізвище.

 Бела Шароші (1919 — 1993) — угорський футболіст (півзахисник) і футбольний тренер.
 Дьєрдь Шароші (1912 — 1993) — угорський футболіст (нападник) і футбольний тренер.

Угорські прізвища